Römerstein kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Römerstein (Schwäbische Alb) – berg i Baden-Württemberg, Tübingen Region, 
 Römerstein (Bad Sachsa) – kulle i Niedersachsen, 
 Römerstein, Baden-Württemberg – kommun i Baden-Württemberg, Tübingen Region,